Gaël N'Lundulu (Villiers-le-Bel, 1992. április 4. –) francia labdarúgó, a görög PAE ASZ Árisz Theszaloníkisz középpályása. Rendelkezik kongói állampolgársággal is.

Források 
Gaël N'Lundulu adatlapja a transfermarkt.com oldalon 

1992-ben született személyek
Francia labdarúgók
Az FC Lausanne-Sport labdarúgói
A Lokomotiv Szofija labdarúgói
Az Árisz labdarúgói
Labdarúgócsatárok
Élő személyek